Slovenska vojska ima več pomenov:
 Slovenska vojska - oborožena sila Narodne vlade za Slovenijo (Država SHS) med letoma 1918 in 1919
 Slovenska vojska - sedanja oborožena sila Slovenije
 Slovenska vojska - glasilo Ministrstva za obrambo Republike Slovenije